Difensore – in alcuni sport di squadra, è il giocatore che viene chiamato a difendere la propria squadra dall'azione degli attaccanti della squadra avversaria.
 Difensore – nel calcio
 Difensore – nel calcio a 5
 Difensore – nell'hockey su ghiaccio
 Difensore – Avvocato che difende una parte